Cheesy (englisch für „käsig“) steht für:

 Cheesy (Computerspiel), Computerspiel
 Cheesy, Musikalbum von En Esch (1993)

Siehe auch:
 Cheese (Begriffsklärung)